Mužská čtyřhra Open 13 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-finský pár Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara, jehož členové zvolili start na paralelně probíhajícím Delray Beach Open.

Vítězem se stal ukrajinsko-ruský pár Denys Molčanov a Andrej Rubljov, který ve finále zdolal jihoafricko-japonské turnajové dvojky Ravena Klaasena s Benem McLachlanem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a první společný start proměnili v trofej. Člen elitní singlové desítky Rubljov na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul a první kariérní „double“, když finále čtyřhry odehrál hodinu po triumfu ve dvouhře. Na Open 13 tohoto výkonu před ním dosáhli Švéd Thomas Enqvist v roce 1997 a Francouz Michaël Llodra v sezóně 2010. Pro Molčanovova to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (finále)
  Matwé Middelkoop /  Andreas Mies (semifinále)
  Jonny O'Mara /  David Vega Hernández (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022